Planka kan vara:

Planka – sågat trävirke, se Plank (trä)
Planka – att ta sig in på ett område utan att ha betalat för sig, se plankning.
Planka – den förenklade benämningen på organisationen Planka.nu.
Planka - att med hjälp av endast gehör lyssna på och kopiera ett musikstycke antingen ned på papper med hjälp av notskrift eller med eget instrument
Plankan (stol) – stol formgiven av Börge Lindau och Bo Lindekrantz för Lammhults möbler
Plankan – en statisk övning för musklerna i magen och ryggen, se plankan (övning)

Se även
Plankstek – en traditionell ungersk maträtt
Plankan – en brittisk komedifilm från 1967
Plankning (fenomen) –  ett fenomen vars begrepp myntades i Australien 2011

Källor